Hartwell kan verwijzen naar:

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Hartwell (Georgia)
Hartwell (Missouri)

Personen met de achternaam Hartwell 
 Leland H. Hartwell, Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar

Andere betekenissen 
 Hartwell (schip), een 18e-eeuws zeilschip